ŻŻ – Linia kolejowa Żnin Wąskotorowy - Żużoły
 'żż.''' – skrót od żyły'' (l. mnoga)